Adam Skwarczyński (1886-1934) − działacz niepodległościowy, polityk
 Bolesław Skwarczyński (1885-1967) − prawnik, samorządowiec, starosta
 Henryk Skwarczyński (ur. 1952) − pisarz, podróżnik
 Paweł Skwarczyński (1829-1887) − prawnik, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Stanisław Skwarczyński (1888-1981) − generał brygady Wojska Polskiego 
 Tadeusz Skwarczyński (1894-1978) – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Tadeusz Skwarczyński (1895-1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Zdzisław Skwarczyński (1914-1987) − historyk literatury, rektor Uniwersytetu Łódzkiego